Schorer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schorer (1899–1979), deutscher Bürgermeister
 Angelika Schorer (* 1958), deutsche Politikerin (CSU), MdL
 Christoph Schorer (1618–1671), deutscher Mediziner, Dichter und Astrologe der Barockzeit
 Cornelia Schorer (1863–1939), deutsche Ärztin, Psychiaterin
 Isabel Schorer (* 1978), Schweizer Politikerin 
 Jochen Schorer (* 1974), deutscher klassischer Schlagzeuger
 Jörg Schorer (* 1972), deutscher Sportwissenschaftlrt
 Joseph Schorer (1894–1946), deutscher Fotograf 
 Maria Schorer (1865–1931), Geburtsname von Maria Slavona, deutsche Malerin
 Mark Schorer (1908–1977), US-amerikanischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Rudolf Schorer (* 1926), deutscher Mediziner (Anästhesist), Hochschullehrer und Klinikdirektor in Tübingen
 Tanja Schorer-Dremel (* 1964), deutsche Politikerin (CSU), MdL
 Theodor Schorer (1836–1918), deutscher Apotheker und Politiker

Siehe auch:
 Schorrer